Anomiopsoides är ett släkte av skalbaggar. Anomiopsoides ingår i familjen bladhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladhorningar
Anomiopsoides